Konstruktivizmus a művészetben
 Konstruktivizmus a matematikában
 Pedagógiai konstruktivizmus
 Szociálkonstruktivizmus